Variant del nom de la dinastia dels Màhdides del Iemen
 Seguidors del Muhàmmad Àhmad el Mahdi al Sudan